Die Communauté de communes Meurthe Mortagne Moselle ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 24. Oktober 2016 gegründet und umfasst 37 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Virecourt.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Bayonnais und
 Communauté de communes du Val de Meurthe
unter Zugang weiterer Gemeinden aus der ehemaligen Communauté de communes de la Mortagne.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Meurthe Mortagne Moselle
Gegründet 2016